Петуния — род растений семейства паслёновых. Также может означать:

 (968) Петуния — астероид главного пояса, открытый 24 ноября 1921 года.
 Петуния Дурсль — героиня серии романов и фильмов о Гарри Поттере, родная тётя главного героя.